Мансу́р ( manṣūr «победитель») — имя и фамилия арабского происхождения, происходит от глагола «нср» — «помогать», «даровать победу». Имя является однокоренным с именами Насир, Нусрат, Насреддин, Мустансир и со словами ансары, нусайриты и ан-насрания (христианство).

Имя 
 Шейх Мансур (1760—1794) — военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев в конце XVIII века.
 Мансур (ум. после 1621) — индийский художник, представитель могольской школы.
 Мансур-бий (ум. 1427) — бий Ногайской орды.
 Мансур Исаев (род. 1986) — российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года.
 Мамай, Мансур Киятович — согласно родовой легенде князей Глинских — сын Мамая, основатель княжества Мансура.
 Мансур (род. 1995) — саудовский рестлер.

Фамилия 
 Мансур, Алауддин (1952—2020) — исламский богослов, автор перевода Священного Корана на узбекский, кыргызский, туркменский, казахский языки.
 Мансур, Адли (род. 1945) — временно исполняющий обязанности президента Египта с 3 июля 2013 года по 8 июня 2014 года.
 Мансур, Али (1895—1974) — политический и государственный деятель Ирана.
 Мансур, Амир (род. 1972) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.
 Мансур, Ахтар (1968—2016) — лидер движения Талибан после смерти Муллы Омара.
 Мансур, Густаво (род. 1959) — сальвадорский борец вольного и греко-римского стиля.
 Мансур, Малликарджун (1910—1992) — индийский певец.
 Мансур, Мустафа (1914—2002) — египетский футболист.
 Мансур, Риад (род. 1947) — палестинский дипломат, доктор философии.
 Мансур, Халид (род. 1999) — катарский футболист, полузащитник.
 Мансур, Хуан Луис (род. 1969) — аргентинский политик.
 Мансур, Хулио Сесар (род. 1981) — парагвайский футболист, центральный защитник клуба «Рубио Нью» и сборной Парагвая.
 Мансур, Шадия (род. 1965) — рэпер палестинского происхождения из Лондона.
 Мансур (в монашестве Иоанн; 1927—2018) — епископ Антиохийской православной церкви, ипертим и экзарх всей Феодориады.

Населённые пункты
 Мансур — посёлок, Приволжский район (Астраханская область).
 Мансур (в советское время Мансурово) — посёлок сельского типа в Учалинском районе республики Башкортостан.

Прочее
 Мансур (кратер) — кратер на Меркурии.

См. также 
 Княжество Мансура

Арабские имена